C17H21NO – formula molecolare dell'atomoxetina
C17H21NO – formula molecolare della difenidramina

Formule molecolari